Bafeuk peut désigner :
 les Bafeuk, une population du Cameroun
 le bafeuk, un dialecte de l'ewondo, une langue beti.